Manfred von Richthofen je jméno těchto lidí:

 Manfred von Richthofen (generál) (1855–1939) – německý generál jezdectva
 Manfred von Richthofen (1892–1918) – německé letecké eso
 Manfred von Richthofen (sportovec) (1934–2014) – německý sportovec, prezident Německého sportovního svazu